Schuyler Colfax
2923 Schuyler
Condado de Schuyler
Schuyler (Nebraska)

Desambiguação